Uphues är ett efternamn, som burits av bland andra:

Joseph Uphues (1850–1911), tysk bildhuggare
Karl Goswin Uphues (1841–1916), tysk filosof